

Patronyme 
 ou  est un nom de famille japonais comptant  titulaires, dont  au Japon, principalement dans les préfectures de Fukuoka, Osaka, Hyōgo, Kanagawa et la grande région de Tokyo. Le caractère 楠 est associé à d'autres patronymes, Kusu, Kusuki, Kusuno et Nan. Le caractère 樟 est aussi associé à d'autres patronymes, Kunugi, Kusu, Kunogi, Tabinoki et Tabunoki. Les caractères 樟木 forment aussi le nom Tabinoki et les caractères 楠木 forment aussi les noms Kusuki, Kusumoto, Kusugi et Nanki.

Personnalités 
 , auteure de bande dessinée japonaise née  ;
 , samouraï japonais ;
 , samouraï japonais ;
 , samouraï japonais ;
 , samouraï japonais ;
 , samouraï japonais ;
 , auteur de bande dessinée japonaise ;
 , tireur sportif japonais ;
 , doubleur et acteur japonais né  ;
 , doubleuse japonaise ;
 , acteur japonais ;
 , actrice et doubleuse japonaise née  ;
 , homme d'affaires japonais.

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Chaos;Head NoAH ;
 , personnage de la série Boku wa tomodachi ga sukunai.

Prénom 

 est aussi un prénom féminin japonais.

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Que sa volonté soit faite II ;

Voir aussi 
 , ancienne ville de la préfecture de Yamaguchi ;
 , point des Îles Biscoe, en Antarctique ;
 , nom de plusieurs bateaux de la marine japonaise ;

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais